dél, a négy égtáj egyike
dél, napunk egy része